Gökalp est un prénom et un nom de famille turc composé de gök « ciel » et alp « héros ».

Prénom 
 Gök Alp (né au Xe siècle), arrière arrière arrière grand-père d', le fondateur de l'Empire ottoman ;
  (né en 1959), guitariste, chanteur et compositeur turc ;
  (né en 1977), guitariste et chanteur turc ;
  (né en 1982), boxeur germano-turc ;
  (né en 1985), footballeur turc ;
  (né en 1994), joueur de hockey sur glace turc.

Nom de famille 
  (né en 1946), homme politique turc ;
 Ziya Gökalp (1876–1924), sociologue, écrivain et poète turc.

Notes et références 

Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc